Арте́мьева — женская форма русской фамилии Артемьев. Известные носительницы:
 Артемьева, Валентина Евгеньевна (род. 1986) — российская пловчиха.
 Артемьева, Галина Марковна (род. 1960) — российская писательница.
 Артемьева, Елена Юрьевна (1940—1987) — советский психолог.
 Артемьева, Мария Эдуардовна (род. 1993) — российская фигуристка-одиночница.
 Артемьева, Людмила Викторовна (род. 1963) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России.
 Артемьева, Юлия (род. 1985) — российская тяжелоатлетка.
 Артемьева, Юлия Сергеевна (род. 2005) — российская фигуристка, выступающая в парном катании.